Les patronymes Flahaut, Flahaux, Flahauw et Flahault ont la même origine.

Flahaut est un patronyme très courant de la Normandie aux Flandres.

C'est un nom de personne d'origine germanique, Fladwald (de flad: pureté, éclat et de  waldan : gouverner).

Patronyme

Flahaut
 André Flahaut (né en 1955), un député fédéral et ancien ministre de la Défense de Belgique.
 Denis Flahaut (né en 1978), un coureur cycliste français.
 Emily de Flahaut (1819-1895), une pairesse britannique.
 Jean Flahaut (1922-2015), un universitaire, chimiste, pharmacien et historien français.
 Jean-Marc Flahaut (né en 1973), un écrivain et poète français.
 Jean-Pierre Flahaut, un inculpé dans l'Affaire de Bruay-en-Artois, une affaire judiciaire française de 1972.
 Thomas Flahaut (né en 1991), un romancier français.
 Léon-Charles Flahaut (1831-1920), un peintre français. 
 La famille de Flahaut, une famille noble de Picardie qui a notamment fourni à la France plusieurs officiers distingués. Parmi eux, la famille Flahaut de La Billarderie en sont les membres les plus illustres :
 Charles César Flahaut de La Billarderie (1669-1743), général français.
 Auguste Charles César de Flahaut de La Billarderie (1724-1811), militaire français, intendant du Jardin du roi sous Louis XVI.
 Charles-François de Flahaut de La Billarderie (1726-1794), militaire français.
 Charles Claude Flahaut de La Billarderie (1730-1810), militaire français, directeur général des Bâtiments du roi sous Louis XVI.
 Adélaïde de Flahaut (1761-1836), femme de lettres française.
 Charles de Flahaut (1785-1870), général et diplomate français. Il eut de la reine Hortense un fils naturel, le uc de Morny (1811-1865).

Flahaux
 Jean-Jacques Flahaux (né en 1955), un homme politique belge.

Flahault
 Antoine Flahault (né en 1960), un épidémiologiste français.
 Charles Henri Marie Flahault (1852-1935), un botaniste français.
 François Flahault (né en 1943), un philosophe français.